Раффаелла Реджі була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Стефані Реге виграла титул, перемігши у фіналі Енн Гроссман з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Патті Фендік (1 коло)
  Стефані Реге (переможниця)
  Еллі Гакамі (2 коло)
  Розалін Феербенк (півфінал)
  Робін Вайт (2 коло)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Сара Гомер (1 коло)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of San Diego Draw

1988
Тур WTA 1988